David Clarkson ist der Name folgender Personen:

* David Clarkson (Pastor) (1622–1686), englischer Pastor des Puritanismus
 David Clarkson (Eishockeyspieler) (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 David Clarkson (Fußballspieler) (* 1985), schottischer Fußballspieler